Longshot est un superhéros de l’univers Marvel.
 Deux films sont intitulés en version originale Longshot :
Longshot de 1981, avec Leif Garrett ;
 Longshot de 2000, avec Hunter Tylo.
 The Longshot est un groupe de rock